

Бесхвостые земноводные (Anura)

Aromobatidae 

 Allobates femoralis (Boulenger, 1884) - яркий древолаз
 ◆Allobates fratisenescus (Morales, 2002)
 Allobates insperatus (Morales, 2002)
 ◆Allobates kingsburyi (Boulenger, 1918) — экваториальный древолаз
 Allobates marchesianus (Melin, 1941) — кирпичный древолаз
 Allobates talamancae (Cope, 1875) — полосатобрюхий древолаз
 Allobates trilineatus (Boulenger, 1884) — трёхлинейный древолаз
 Allobates zaparo (Silverstone, 1976) — кровавый древолаз

Bufonidae — Жабы  
 Amazophrynella siona Rojas-Zamora, Fouquet, Ron, Hernández-Ruz, Melo-Sampaio, Chaparro, Vogt, Carvalho et al., 2018
 Atelopus angelito Ardila-Robayo & Ruiz-Carranza, 1998
 ◆Atelopus arthuri Peters, 1973 — томатный арлекин

 ◆Atelopus balios Peters, 1973 — пятнистый арлекин
 ◆Atelopus bomolochos Peters, 1973 — бородавчатобокий арлекин
 ◆Atelopus boulengeri Peracca, 1904 — арлекин Буланже
 ◆Atelopus coynei Miyata, 1980 — зелёный арлекин

 ◆Atelopus exiguus (Boettger, 1892)
 ◆Atelopus guanujo Coloma, 2002
 ◆Atelopus halihelos Peters, 1973
 ◆Atelopus ignescens (Cornalia, 1849)
 ◆Atelopus longirostris Cope, 1868 — длинномордый арлекин
 ◆Atelopus lynchi Cannatella, 1981 — арлекин Линча
 ◆Atelopus mindoensis Peters, 1973 — прозрачный арлекин
 ◆Atelopus nanay Coloma, 2002

 ◆Atelopus nepiozomus Peters, 1973 — пеленатый арлекин
 ◆Atelopus onorei Coloma, Lötters, Duellman, & Miranda-Leiva, 2007
 ◆Atelopus orcesi Coloma, Duellman, Almendáriz, Ron, Terán-Valdez, & Guayasamin, 2010
 Atelopus pachydermus (Schmidt, 1857) — высокогорный арлекин
 ◆Atelopus palmatus Andersson, 1945 — перепончатый арлекин
 Atelopus pastuso Coloma, Duellman, Almendáriz, Ron, Terán-Valdez, & Guayasamin, 2010
 ◆Atelopus petersi Coloma, Lötters, Duellman, & Miranda-Leiva, 2007
 ◆Atelopus planispina Jiménez de la Espada, 1875  — плоскошипый арлекин, или эквадорский ателоп
 Atelopus podocarpus Coloma, Duellman, Almendáriz, Ron, Terán-Valdez, & Guayasamin, 2010
 Atelopus spumarius Cope, 1871 — амазонский арлекин
 Incilius coniferus (Cope, 1862) — колючая жаба
 ◆Osornophryne angel Yánez-Muñoz, Altamirano-Benavides, Cisneros-Heredia, & Gluesenkamp, 2011
 ◆Osornophryne antisana Hoogmoed, 1987
 Osornophryne bufoniformis (Peracca, 1904) — жабовидный арлекин

 ◆Osornophryne cofanorum Mueses-Cisneros, Yánez-Muñoz, & Guayasamin, 2010
 Osornophryne guacamayo Hoogmoed, 1987
 ◆Osornophryne occidentalis Cisneros-Heredia & Gluesenkamp, 2011
 ◆Osornophryne puruanta Gluesenkamp & Guayasamin, 2008
 ◆Osornophryne simpsoni Páez-Moscoso, Guayasamin, & Yánez-Muñoz, 2011

 ◆Osornophryne sumacoensis Gluesenkamp, 1995
 Osornophryne talipes Cannatella, 1986
 Rhaebo andinophrynoides Mueses-Cisneros, 2009
 Rhaebo blombergi (Myers & Funkhouser, 1951) — жаба Бломберга
 ◆Rhaebo caeruleostictus (Günther, 1859)
 Rhaebo colomai Hoogmoed, 1985
 Rhaebo ecuadorensis Mueses-Cisneros, Cisneros-Heredia, & McDiarmid, 2012
 Rhaebo glaberrimus (Günther, 1869)
 Rhaebo guttatus (Schneider, 1799) — бурая жаба
 Rhaebo haematiticus Cope, 1862
 ◆Rhaebo olallai Hoogmoed, 1985

 Rhinella alata (Thominot, 1884)
 ◆Rhinella amabilis (Pramuk & Kadivar, 2003)
 Rhinella ceratophrys (Boulenger, 1882)
 Rhinella dapsilis (Myers & Carvalho, 1945) — жаба-слоник
 Rhinella festae (Peracca, 1904) — крючконосая жаба
 Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833)
 Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768)
 Rhinella marina (Linnaeus, 1758) — жаба-ага
 Rhinella poeppigii  (Tschudi, 1845) — жаба Пёппига
 Rhinella proboscidea (Spix, 1824)
 Rhinella roqueana (Melin, 1941)

Centrolenidae — Стеклянные лягушки 
 Centrolene ballux (Duellman & Burrowes, 1989)

 Centrolene buckleyi (Boulenger, 1882) — горная стеклянная лягушка
 Centrolene charapita Twomey, Delia & Castroviejo-Fisher, 2014
 ◆Centrolene condor Cisneros-Heredia & Morales-Mite, 2008
 Centrolene geckoideum Jiménez de la Espada, 1872  — гекконовая лягушка
 Centrolene heloderma (Duellman, 1981)  — белобугорчатая стеклянная лягушка
 Centrolene huilense Ruiz-Carranza & Lynch, 1995
 Centrolene lynchi (Duellman, 1980) ― стеклянная лягушка Линча
 Centrolene medemi (Cochran & Goin, 1970)

 Centrolene peristicta (Lynch & Duellman, 1973)  — экваториальная стеклянная лягушка
 ◆Centrolene pipilatum (Lynch & Duellman, 1973) — пискливая стеклянная лягушка
 Chimerella mariaelenae (Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2006)
 Cochranella litoralis (Ruiz-Carranza & Lynch, 1996)
 Cochranella mache Guayasamin & Bonaccorso, 2004
 Cochranella resplendens (Lynch & Duellman, 1973) — обворожительная стеклянная лягушка
 Espadarana audax (Lynch & Duellman, 1973) — водопадная стеклянная лягушка
 Espadarana callistomma (Guayasamin & Trueb, 2007)
 ◆Espadarana durrellorum (Cisneros-Heredia, 2007)
 Espadarana prosoblepon (Boettger, 1892) — пунктирная стеклянная лягушка
 ◆Hyalinobatrachium adespinosai Guayasamin, Vieira, Glo & Hutter, 2019

 Hyalinobatrachium aureoguttatum (Barrera-Rodríguez & Ruiz-Carranza, 1989)
 Hyalinobatrachium chirripoi (Taylor, 1958)  — коста-риканская стеклянная лягушка
 Hyalinobatrachium fleischmanni (Boettger, 1893) — крапчатая стеклянная лягушка
 Hyalinobatrachium iaspidiense (Ayarzagüena, 1992)
 ◆Hyalinobatrachium mashpi Guayasamin, Brunner, Valencia-Aguilar, Franco-Mena, Ringler, Medina Armijos, Morochz, Bustamante, Maynard & Culebras, 2022
 Hyalinobatrachium munozorum (Lynch & Duellman, 1973) — шагреневая стеклянная лягушка
 ◆Hyalinobatrachium nouns Guayasamin, Brunner, Valencia-Aguilar, Franco-Mena, Ringler, Medina Armijos, Morochz, Bustamante, Maynard & Culebras, 2022
 Hyalinobatrachium pellucidum (Lynch & Duellman, 1973) — прозрачная стеклянная лягушка
 Hyalinobatrachium tatayoi Castroviejo-Fisher, Ayarzagüena & Vilà, 2007

 Hyalinobatrachium valerioi (Dunn, 1931) — сетчатая стеклянная лягушка
 Hyalinobatrachium yaku Guayasamin, Cisneros-Heredia, Maynard, Lynch, Culebras, Hamilton, 2017
 ◆Nymphargus anomalus (Lynch & Duellman, 1973) — рыжеватая стеклянная лягушка
 Nymphargus balionotus (Duellman, 1981)
 ◆Nymphargus buenaventura (Cisneros-Heredia & Yánez-Muñoz, 2007)
 ◆Nymphargus cariticommatus (Wild, 1994)
 Nymphargus chancas (Duellman & Schulte, 1993)
  Nymphargus cochranae (Goin, 1961) — чёрноточечная стеклянная лягушка
 ◆Nymphargus colomai Guayasamin et Hutter, 2020
 Nymphargus garciae (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 Nymphargus grandisonae (Cochran & Goin, 1970)
 Nymphargus griffithsi (Goin, 1961) — палевая стеклянная лягушка
 Nymphargus humboldti Guayasamin, Cisneros-Heredia, McDiarmid et Hutter, 2020

 ◆Nymphargus lasgralarias (Hutter & Guayasamin, 2012)
 ◆Nymphargus laurae (Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007)
 ◆Nymphargus lindae Guayasami, 2020
 ◆Nymphargus manduriacu Guayasamin, Cisneros-Heredia, Vieira, Kohn, Gavilanes, Lynch, Hamilton & Maynard, 2019
 Nymphargus mariae (Duellman & Toft, 1979) — пучеглазая стеклянная лягушка
 Nymphargus megacheirus (Lynch & Duellman, 1973) — большерукая стеклянная лягушка
 Nymphargus posadae (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 Nymphargus siren (Lynch & Duellman, 1973) — стеклянная лягушка-сирена
 ◆Nymphargus sucre Guayasamin, 2013
 ◆Nymphargus wileyi (Guayasamin, Bustamante, Almeida-Reinoso, & Funk, 2006)

 Rulyrana flavopunctata (Lynch & Duellman, 1973) — желтоточечная стеклянная лягушка
 Rulyrana mcdiarmidi (Cisneros-Heredia, Venegas, Rada, & Schulte, 2008)
 Sachatamia albomaculata (Taylor, 1949) — белопятнистая стеклянная лягушка
 Sachatamia ilex (Savage, 1967) — желтоногая стеклянная лягушка
 Sachatamia orejuela (Duellman & Burrowes, 1989)
 Teratohyla amelie (Cisneros-Heredia & Meza-Ramos, 2007)
 Teratohyla midas (Lynch & Duellman, 1973) — золотоносная стеклянная лягушка
 Teratohyla pulverata (Peters, 1873)  — обрызганная стеклянная лягушка
 Teratohyla spinosa (Taylor, 1949) — шиповатая стеклянная лягушка
 Vitreorana ritae (Lutz, 1952)

Ceratophryidae 
 Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758) — амазонская рогатка
 Ceratophrys stolzmanni Steindachner, 1882 — эскуэрсо
 ◆Ceratophrys testudo Andersson, 1945

Craugastoridae

 ◆Barycholos pulcher (Boulenger, 1898)
 Craugastor longirostris (Boulenger, 1898)
 Lynchius flavomaculatus (Parker, 1938)
 ◆Lynchius megacephalus Sánchez-Nivicela, Urgilés, Navarrete, Yánez-Muñoz & Ron, 2019
 Lynchius parkeri (Lynch, 1975)
 ◆Lynchius simmonsi (Lynch, 1974)
 Niceforonia babax (Lynch, 1989)
 Niceforonia brunnea  (Lynch, 1975)
 Niceforonia dolops (Lynch & Duellman, 1980)
 Niceforonia elassodiscus (Lynch, 1973)

 Niceforonia nigrovittata (Andersson, 1945)
 ◆Niceforonia peraccai (Lynch, 1975)
 ◆Noblella coloma Guayasamin & Terán-Valdez, 2009
 Noblella heyeri (Lynch, 1986)
 Noblella lochites (Lynch, 1976)
 Noblella myrmecoides (Lynch, 1976)
 ◆Noblella naturetrekii Reyes P., Reyes-Puig, Ron, Ortega, Guayasamin, Goodrum, Recalde, Vieira, Koch & Yánez-Muñoz, 2019
 ◆Noblella personina Harvey, Almendáriz, Brito-M., & Batallas-R., 2013
 ◆Noblella worleyae Reyes-Puig, Maynard, Trageser, Vieira, Hamilton, Lynch, Culebras, Kohn, Brito & Guayasamin, 2020
 Oreobates quixensis Jiménez de la Espada, 1872

 ◆Pristimantis acerus (Lynch & Duellman, 1980)
 Pristimantis achatinus (Boulenger, 1898) — агатовая листовая лягушка
 ◆Pristimantis actites (Lynch, 1979)
 Pristimantis acuminatus (Shreve, 1935)
 Pristimantis afrox Reyes-Puig, Yánez-Muñoz, Ortega & Ron, 2020
 ◆Pristimantis albujai Brito-M., Batallas-R., and Yánez-Muñoz, 2017
 ◆Pristimantis allpapuyu Yánez-Muñoz, Sánchez-Nivicela & Reyes-Puig, 2016
 ◆Pristimantis almendariz Brito-M. & Pozo-Zamora, 2013
 Pristimantis altamazonicus (Barbour & Dunn, 1921)
 ◆Pristimantis altamnis Elmer & Cannatella, 2008
 ◆Pristimantis amaguanae Ron, Carrión, Caminer, Sagredo, Navarrete, Ortega, Varela, Maldonado & Terán, 2020
 ◆Pristimantis anaiae Ortega, Brito & Ron, 2022
 ◆Pristimantis andinogigas Yánez-Muñoz, Veintimilla-Yánez, Batallas-R. & Cisneros-Heredia, 2019
 ◆Pristimantis andinognomus Lehr & Coloma, 2008

 Pristimantis anemerus (Duellman & Pramuk, 1999)
 Pristimantis apiculatus (Lynch & Burrowes, 1990)
 Pristimantis appendiculatus (Werner, 1894) — эквадорская листовая лягушка
 ◆Pristimantis ardyae Reyes-Puig, Reyes-Puig, & Yánez-Muñoz, 2013
 ◆Pristimantis atratus (Lynch, 1979) —листовая лягушка-небожительница
 Pristimantis aureolineatus (Guayasamin, Ron, Cisneros-Heredia, Lamar, & McCracken, 2006)
 ◆Pristimantis balionotus (Lynch, 1979) — листовая лягушка-скалолаз
 ◆Pristimantis bambu Arteaga-Navarro & Guayasamin, 2011
 ◆Pristimantis barrigai Brito & Almendáriz C., 2018
 ◆Pristimantis baryecuus (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis bellae Reyes-Puig & Yánez-Muñoz, 2012
 ◆Pristimantis bicantus Guayasamin & Funk, 2009
 Pristimantis brevicrus (Andersson, 1945)
 Pristimantis bromeliaceus (Lynch, 1979) — бромелиевая листовая лягушка
 ◆Pristimantis buenaventura Arteaga-Navarro, Pyron, Peñafiel, Romero-Barreto, Culebras, Bustamante, Yánez-Muñoz et al., 2016

 Pristimantis buckleyi (Boulenger, 1882) — высокогорная листовая лягушка
 ◆Pristimantis burtoniorum Reyes-Puig, Reyes-Puig, Franco-Mena, Jost & Yánez-Muñoz, 2022
 Pristimantis caeruleonotus Lehr, Aguilar, Siu-Ting & Jordán, 2007
 Pristimantis cajamarcensis (Barbour & Noble, 1920)
 ◆Pristimantis cajanuma Urgilés, Székely, Székely, Christodoulides, Sánchez-Nivicela & Savage, 2019
 Pristimantis calcarulatus (Lynch, 1976)
 ◆Pristimantis caniari Rámírez-Jaramillo, Reyes-Puig, Batallas-R. & Yánez-Muñoz, 2018
 Pristimantis caprifer (Lynch, 1977) — ареолярная листовая лягушка
 ◆Pristimantis carlosceroni Valencia, Bejarano-Muñoz & Yánez-Muñoz, 2013
 Pristimantis carvalhoi (Lutz, 1952) — листовая лягушка Карвальо
 ◆Pristimantis cedros Hutter & Guayasamin, 2015
 Pristimantis celator (Lynch, 1976)
 Pristimantis chalceus (Peters, 1873)
 Pristimantis chloronotus (Lynch, 1969)
 ◆Pristimantis chocoensis Reyes-Puig, Yánez-Muñoz, Ortega & Ron, 2020

 ◆Pristimantis chomskyi Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis churuwiai Brito-M., Batallas-R. & Yánez-Muñoz, 2017
 Pristimantis cisnerosi Reyes-Puig, Yánez-Muñoz, Ortega & Ron, 2020
 Pristimantis citriogaster (Duellman, 1992)
 Pristimantis colodactylus (Lynch, 1979)
 Pristimantis colomai (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis colonensis (Mueses-Cisneros, 2007)
 Pristimantis condor (Lynch & Duellman, 1980)

 Pristimantis conspicillatus (Günther, 1858) — расписная листовая лягушка
 ◆Pristimantis cremnobates (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis crenunguis (Lynch, 1976)
 Pristimantis croceoinguinis (Lynch, 1968)
 ◆Pristimantis crucifer (Boulenger, 1899) — крестоносная листовая лягушка
 ◆Pristimantis cryophilius (Lynch, 1979)
 Pristimantis cryptomelas (Lynch, 1979)

 Pristimantis curtipes (Boulenger, 1882) — притворная листовая лягушка
 ◆Pristimantis daquilemai Brito-Zapata et al., 2021.
 Pristimantis degener (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis delius (Duellman & Mendelson, 1995)
 ◆Pristimantis devillei (Boulenger, 1880)
 Pristimantis diadematus (Jiménez de la Espada, 1875)
 ◆Pristimantis dissimulatus (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis duellmani (Lynch, 1980) — листовая лягушка Дуэллмана
 ◆Pristimantis ecuadorensis Guayasamin, Hutter, Tapia, Culebras, Peñafiel, Pyron, Morochz, Funk & Arteaga-Navarro, 2017
 Pristimantis enigmaticus Monteros, Morrone, Ron & Cannatella, 2015
 Pristimantis eremitus (Lynch, 1980)
 Pristimantis eriphus (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis ernesti (Flores, 1987)

 ◆Pristimantis erythros Sánchez-Nivicela, Celi-Piedra, Posse-Sarmiento, Urgilés, Yánez-Muñoz & Cisneros-Heredia, 2018
 Pristimantis esmeraldas (Guayasamin, 2004)
 ◆Pristimantis eugeniae (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis exoristus (Duellman & Pramuk, 1999)
 Pristimantis fenestratus (Steindachner, 1864)
 ◆Pristimantis festae (Peracca, 1904)
 ◆Pristimantis floridus (Lynch & Duellman, 1997)
 ◆Pristimantis gagliardoi Bustamante & Mendelson, 2008
 Pristimantis galdi Jiménez de la Espada, 1870
 ◆Pristimantis ganonotus (Duellman & Lynch, 1988)

 ◆Pristimantis gentryi (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis gladiator (Lynch, 1976)
 ◆Pristimantis glandulosus (Boulenger, 1880)
 ◆Pristimantis glendae Ortega, Brito & Ron, 2022
 ◆Pristimantis gloria Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis gralarias Guayasamin, Arteaga-Navarro & Hutter, 2018
 ◆Pristimantis gualacenio Urgilés, Sánchez-Nivicela, Nieves, & Yánez-Muñoz, 2014
 ◆Pristimantis hamiotae (Flores, 1994)
 ◆Pristimantis hampatusami Yánez-Muñoz, Sánchez-Nivicela & Reyes-Puig, 2016
 Pristimantis hectus (Lynch & Burrowes, 1990)
 ◆Pristimantis huicundo (Guayasamin, Almeida-Reinoso, & Nogales-Sornosa, 2004)
 ◆Pristimantis ignicolor (Lynch & Duellman, 1980)

 Pristimantis illotus (Lynch & Duellman, 1997)
 ◆Pristimantis incanus (Lynch & Duellman, 1980)
 Pristimantis incomptus (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis inusitatus (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis jimenezi Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis katoptroides (Flores, 1988)
 ◆Pristimantis kichwarum Elmer & Cannatella, 2008
 ◆Pristimantis kirklandi (Flores, 1985)
 ◆Pristimantis kunam Ortega, Brito & Ron, 2022
 ◆Pristimantis kuri Yánez-Muñoz, Sánchez-Nivicela & Reyes-Puig, 2016
 Pristimantis labiosus (Lynch, Ruiz-Carranza, & Ardila-Robayo, 1994)
 Pristimantis lacrimosus (Jiménez de la Espada, 1875)
 Pristimantis lanthanites (Lynch, 1975)

 ◆Pristimantis latericius Batallas-R. & Brito-M., 2014
 Pristimantis laticlavius (Lynch & Burrowes, 1990)
 Pristimantis latidiscus (Boulenger, 1898)
 ◆Pristimantis ledzeppelin Brito-Zapata y Reyes-Puig, 2021
 Pristimantis leoni (Lynch, 1976) — голубоглазая листовая лягушка
 Pristimantis leucopus (Lynch, 1976)
 ◆Pristimantis librarius (Flores & Vigle, 1994)
 Pristimantis limoncochensis Monteros, Morrone, Ron & Cannatella, 2015
 ◆Pristimantis lividus (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis llanganati Navarrete, Venegas & Ron, 2016
 ◆Pristimantis lojanus Székely et al., 2021
 ◆Pristimantis loujosti Yánez-Muñoz, Cisneros-Heredia, & Reyes-Puig, 2011
 Pristimantis loustes (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis lucidosignatus Rödder & Schmitz, 2009

 Pristimantis luscombei (Duellman & Mendelson, 1995)
 ◆Pristimantis luteolateralis (Lynch, 1976) — желтобокая листовая лягушка
 ◆Pristimantis lutzae Páez & Ron, 2019
 Pristimantis lymani (Barbour & Noble, 1920)
 Pristimantis malkini (Lynch, 1980) — листовая лягушка Малкина
 ◆ Pristimantis mallii Reyes-Puig, Reyes-Puig, Velarde-Garcéz, Dávalos, Mancero, Navarrete, Yánez-Muñoz et al., 2019
 ◆Pristimantis marcoreyesi Reyes-Puig, Reyes-Puig, Ramírez-Jaramillo, Pérez-L., & Yánez-Munoz, 2015 "2014"
 Pristimantis martiae (Lynch, 1974)
 ◆Pristimantis maryanneae Reyes-Puig, Reyes-Puig, Franco-Mena, Jost & Yánez-Muñoz, 2022
 ◆Pristimantis matildae Székely, Eguiguren, Ordóñez-Delgado, Armijos-Ojeda & Székely, 2020
 ◆Pristimantis matidiktyo Ortega-Andrade & Valencia, 2012
 ◆Pristimantis mazar Guayasamin & Arteaga-Navarro, 2013
 Pristimantis melanogaster (Duellman & Pramuk, 1999)
 Pristimantis metabates (Duellman & Pramuk, 1999)
 Pristimantis miktos Ortego-Andrade & Venegas, 2014

 ◆ Pristimantis miltongallardoi Bejarano-Muñoz, Ron, Navarrete & Yánez-Muñoz, 2022
 ◆Pristimantis mindo Arteaga-Navarro, Yáñez-Muñoz, & Guayasamin, 2013
 ◆Pristimantis minimus Terán-Valdez & Guayasamin, 2010
 ◆Pristimantis modipeplus (Lynch, 1981)
 ◆Pristimantis morlaco Sánchez-Nivicela, Toral-Contreras & Urgiles, 2022
 ◆Pristimantis multicolor Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis munozi Rojas-Runjaic, Delgado C., & Guayasamin, 2014
 ◆Pristimantis muranunka Brito M., Almendariz-C., Batallas R. & Ron, 2017
 ◆Pristimantis muricatus (Lynch & Miyata, 1980)
 Pristimantis muscosus (Duellman & Pramuk, 1999)
 ◆Pristimantis mutabilis Guayasamin, Krynak, Krynak, Culebras, & Hutter, 2015
 Pristimantis myersi (Goin & Cochran, 1963) — листовая лягушка Майеса
 ◆Pristimantis nangaritza Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis nankints Ron, Carrión, Caminer, Sagredo, Navarrete, Ortega, Varela, Maldonado & Terán, 2020
 ◆Pristimantis nanus Zumel, Buckley, and Ron, 2021
 ◆Pristimantis nelsongalloi Valencia, Valladares-Suntasig, Tipantiza-Tuguminago & Dueñas, 2019
 ◆Pristimantis nietoi Arteaga-Navarro, Pyron, Peñafiel, Romero-Barreto, Culebras, Bustamante, Yánez-Muñoz et al., 2016
 Pristimantis nephophilus (Duellman & Pramuk, 1999)
 ◆Pristimantis nigrogriseus (Andersson, 1945)
 ◆Pristimantis nimbus Urgilés, Posse, Timbe, Astudillo & Sánchez-Nivicela, 2017
 ◆Pristimantis nyctophylax (Lynch, 1976)
 Pristimantis ocellatus (Lynch & Burrowes, 1990)
 Pristimantis ockendeni (Boulenger, 1912)
 Pristimantis ocreatus (Lynch, 1981)
 ◆Pristimantis omarrhynchus Bejarano-Muñoz, Ron, Navarrete & Yánez-Muñoz, 2022
 Pristimantis omeviridis Monteros, Morrone, Ron & Cannatella, 2015
 ◆Pristimantis onorei Rödder & Schmitz, 2009
 ◆Pristimantis orcesi (Lynch, 1972)
 ◆Pristimantis orestes (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis ornatissimus (Despax, 1911)>
 ◆Pristimantis orphnolaimus (Lynch, 1970)
◆Pristimantis ortizi (Guayasamin, Almeida-Reinoso, & Nogales-Sornosa, 2004)

 ◆Pristimantis pahuma Hutter & Guayasamin, 2015
 ◆Pristimantis paquishae Brito, Batallas & Velalcázar, 2014
 Pristimantis parvillus (Lynch, 1976)
 ◆Pristimantis pastazensis (Andersson, 1945)
 Pristimantis pataikos (Duellman & Pramuk, 1999)
 ◆Pristimantis paululus (Lynch, 1974)
 Pristimantis pecki (Duellman & Lynch, 1988)
 ◆Pristimantis percultus (Lynch, 1979)
 Pristimantis peruvianus (Melin, 1941) — пятнистобрюхая листовая лягушка 
 Pristimantis petersi (Lynch & Duellman, 1980) — листовая лягушка Петерса
 ◆Pristimantis petersioides Carrión-Olmedo & Ron, 2021
 ◆Pristimantis philipi (Lynch & Duellman, 1995)
 Pristimantis phoxocephalus (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis pichincha Yánez-Muñoz, Reyes-Puig, Bejarano-Muñoz & Ron, 2016
 ◆Pristimantis pinchaque Reyes-Puig, Reyes-Puig, Pérez-L. & Yánez-Muñoz, 2015

 ◆Pristimantis pramukae Zumel, Buckley, and Ron, 2021
 ◆Pristimantis prolatus (Lynch & Duellman, 1980)
 ◆Pristimantis prometeii Székely, Cogalniceanu, Székely, Páez & Ron, 2016
 Pristimantis proserpens (Lynch, 1979)
 Pristimantis pseudoacuminatus (Shreve, 1935)</small>
 ◆Pristimantis pteridophilus (Lynch & Duellman, 1997)
 Pristimantis pugnax (Lynch, 1973)
 ◆Pristimantis punzan Reyes-Puig, Reyes-Puig, Ramírez-Jaramillo, Pérez-L., & Yánez-Munoz, 2015 "2014"
 ◆Pristimantis puruscafeum Reyes-Puig, Reyes-Puig, Ramírez-Jaramillo, Pérez-L., & Yánez-Munoz, 2015 "2014"
 ◆Pristimantis pycnodermis (Lynch, 1979)

 ◆Pristimantis pyrrhomerus (Lynch, 1976) — красноногая листовая лягушка
 Pristimantis quaquaversus (Lynch, 1974)
 Pristimantis quinquagesimus (Lynch & Trueb, 1980)
 ◆Pristimantis quintanai  Urgilés, Székely, Székely, Christodoulides, Sánchez-Nivicela & Savage, 2019
 ◆Pristimantis resistencia Ortega, Brito & Ron, 2022
 Pristimantis rhodoplichus (Duellman & Wild, 1993)
 Pristimantis rhodostichus (Duellman & Pramuk, 1999)
 Pristimantis ridens (Cope, 1866) — пучеглазая листовая лягушка
 ◆Pristimantis riveti (Despax, 1911)
 ◆Pristimantis romanorum Yánez-Muñoz, Meza-Ramos, Cisneros-Heredia, & Reyes-Puig, 2011
 ◆Pristimantis romeroae Ron, Carrión, Caminer, Sagredo, Navarrete, Ortega, Varela, Maldonado & Terán, 2020
 ◆Pristimantis roni Yanez-Munoz, Bejarano-Munoz, Brito-M., & Batallas-R., 2014
 Pristimantis rosadoi (Flores, 1988)
 ◆Pristimantis rubicundus (Jiménez de la Espada, 1875)
 ◆Pristimantis rufoviridis Valencia, Yánez-Muñoz, Betancourt-Yépez, Terán-Valdez, & Guayasamin, 2011
 ◆Pristimantis ruidus (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis sacharuna Reyes-Puig, Reyes-Puig, Pérez-L. & Yánez-Muñoz, 2015

 ◆Pristimantis samaniegoi Székely et al., 2020
 ◆Pristimantis sambalan Brito-M., Batallas-R. & Yánez-Muñoz, 2017

 ◆Pristimantis saturninoi Brito-M., Batallas-R. & Yánez-Muñoz, 2017
 Pristimantis schultei (Duellman, 1990)
 Pristimantis scolodiscus (Lynch & Burrowes, 1990)
 Pristimantis serendipitus (Duellman & Pramuk, 1999)
 ◆Pristimantis simonbolivari (Wiens & Coloma, 1992)
 ◆Pristimantis sirnigeli Yánez-Muñoz, Meza-Ramos, Cisneros-Heredia, & Reyes-Puig, 2011
 ◆Pristimantis skydmainos (Flores & Rodriguez, 1997)
 ◆Pristimantis sobetes (Lynch, 1980)
 ◆Pristimantis spinosus (Lynch, 1979)
 Pristimantis sternothylax (Duellman & Wild, 1993)
 Pristimantis subsigillatus (Boulenger, 1902)
 Pristimantis supernatis (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis surdus (Boulenger, 1882)
 Pristimantis taeniatus (Boulenger, 1912)
 ◆Pristimantis tamia Ortega, Brito & Ron, 2022
 ◆Pristimantis tenebrionis (Lynch & Miyata, 1980)
 ◆Pristimantis teslai Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis thymalopsoides (Lynch, 1976)
 Pristimantis thymelensis (Lynch, 1972)
 ◆Pristimantis tiktik Székely, Eguiguren, Székely, Ordóñez-Delgado, Armijos-Ojeda, Riofrîo-Guamán & Cogalniceanu, 2018
 ◆Pristimantis tinajillas Urgilés, Sánchez-Nivicela, Nieves, & Yánez-Muñoz, 2014
 ◆Pristimantis tinguichaca Brito-M., Ojala-Barbour, Batallas-R. & Almendáriz C., 2016
 ◆Pristimantis torresi Páez & Ron, 2019

 ◆Pristimantis totoroi Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis trachyblepharis (Boulenger, 1918)
 ◆Pristimantis truebae (Lynch & Duellman, 1997)
 ◆Pristimantis tungurahua Reyes-Puig, Yánez-Muñoz, Cisneros-Heredia, & Ramírez, 2011
 ◆Pristimantis ujucami Zumel D, Buckley D & Santiago RR. 2021
 Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859) — долинная листовая лягушка
 Pristimantis variabilis (Lynch, 1968) — изменчивая листовая лягушка
 Pristimantis ventrimarmoratus (Boulenger, 1912)
 ◆Pristimantis ventristellatus Zumel D, Buckley D & Santiago RR. 2021

 Pristimantis verecundus (Lynch & Burrowes, 1990)
 Pristimantis versicolor (Lynch, 1979)
 ◆Pristimantis vertebralis (Boulenger, 1886)
 ◆Pristimantis verrucolatus Páez & Ron, 2019
 ◆Pristimantis vidua (Lynch, 1979)
 Pristimantis w-nigrum (Boettger, 1892)
 ◆Pristimantis walkeri (Lynch, 1974)
 ◆Pristimantis waoranii (McCracken, Forstner, & Dixon, 2007)
 ◆Pristimantis yanezi Navarrete, Venegas & Ron, 2016
 ◆Pristimantis yantzaza Valencia, Dueñas, Székely, Batallas-R. & Pulluquitín, 2017
 ◆Pristimantis yumbo Yánez-Muñoz, Meza-Ramos, Cisneros-Heredia, & Reyes-Puig, 2011
 Strabomantis anatipes (Lynch & Myers, 1983)  — утиная листовая лягушка
 Strabomantis anomalus (Boulenger, 1898) — малоухая листовая лягушка
 Strabomantis cerastes (Lynch, 1975) — рогатая листовая лягушка
 Strabomantis cornutus (Jiménez de la Espada, 1870)
 ◆Strabomantis helonotus (Lynch, 1975)
 Strabomantis necerus (Lynch, 1975) — широкоголовая листовая лягушка
 Strabomantis sulcatus (Cope, 1874)

Dendrobatidae — Древолазы 

 Ameerega bilinguis (Jungfer, 1989)                     
 Ameerega hahneli (Boulenger, 1884)
 Ameerega parvula (Boulenger, 1882)  — рубиновый древолаз
 Ameerega picta (Bibron, 1838)
 Ameerega trivittata (Spix, 1824) — трёхполосый древолаз, или трёхполосая древесная лягушка
 ◆Andinobates abditus (Myers & Daly, 1976) — оранжевопятнистый древолаз
 ◆Colostethus jacobuspetersi Rivero, 1991
 ◆Ectopoglossus confusus (Myers & Grant, 2009)
 Epipedobates anthonyi (Noble, 1921) — пятиполосый древолаз

 Epipedobates boulengeri (Barbour, 1909) — контрастный древолаз
 ◆Epipedobates darwinwallacei Cisneros-Heredia & Yánez-Muñoz, 2011
 ◆Epipedobates espinosai (Funkhouser, 1956) — бирюзовый древолаз
 ◆Epipedobates machalilla (Coloma, 1995)
 ◆Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) — франтоватый древолаз
 Excidobates captivus (Myers, 1982) — крохотный древолаз
 ◆Excidobates condor Almendáriz, Ron, & Brito M., 2012
 ◆Hyloxalus anthracinus (Edwards, 1971) — антрацитовый древолаз

 ◆Hyloxalus awa (Coloma, 1995)
 Hyloxalus bocagei Jiménez de la Espada, 1870 — древолаз Бокажа
 Hyloxalus breviquartus (Rivero & Serna, 1986)
 ◆Hyloxalus cevallosi (Rivero, 1991)
 ◆Hyloxalus delatorreae (Coloma, 1995)
 Hyloxalus elachyhistus (Edwards, 1971)
 ◆Hyloxalus exasperatus (Duellman & Lynch, 1988)
 ◆Hyloxalus fallax (Rivero, 1991)
 ◆Hyloxalus fuliginosus Jiménez de la Espada, 1870 — чёрный древолаз
 Hyloxalus infraguttatus (Boulenger, 1898) — белопятнистый древолаз
 Hyloxalus italoi Páez-Vacas, Coloma, & Santos, 2010
 Hyloxalus lehmanni (Silverstone, 1971)

 ◆Hyloxalus maculosus (Rivero, 1991)
 ◆Hyloxalus maquipucuna (Coloma, 1995)
 ◆Hyloxalus marmoreoventris (Rivero, 1991)>
 ◆Hyloxalus mystax (Duellman & Simmons, 1988)
 Hyloxalus nexipus (Frost, 1986)
 ◆Hyloxalus parcus (Rivero, 1991)
 ◆Hyloxalus peculiaris (Rivero, 1991)
 Hyloxalus pulchellus (Jiménez de la Espada, 1875)

 ◆Hyloxalus pumilus (Rivero, 1991)
 Hyloxalus sauli (Edwards, 1974) — оливковый древолаз
 ◆Hyloxalus shuar (Duellman & Simmons, 1988)
 ◆Hyloxalus toachi (Coloma, 1995)
 ◆Hyloxalus vertebralis (Boulenger, 1899) — высокогорный древолаз
 ◆Hyloxalus yasuni Páez-Vacas, Coloma, & Santos, 2010
 ◆Leucostethus fugax Morales & Schulte, 1993
 ◆Leucostethus bilsa Vigle, Coloma, Santos, Hernandez-Nieto, Ortega-Andrade, Paluh & Read, 2020
 Oophaga histrionica (Berthold, 1845) — изящный древолаз
 Oophaga sylvatica (Funkhouser, 1956)
 ◆Paruwrobates erythromos (Vigle & Miyata, 1980) — красноплечий древолаз
 ◆Paruwrobates whymperi (Boulenger, 1882) — эквадорский древолаз

 Ranitomeya reticulata (Boulenger, 1884) — сетчатый древолаз
 Ranitomeya variabilis (Zimmermann & Zimmermann, 1988)
 Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935)

Eleutherodactylidae 
 Diasporus gularis (Boulenger, 1898)
 Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966 — коки
 Adelophryne adiastola Hoogmoed & Lescure, 1984

Hemiphractidae 

 Gastrotheca andaquiensis Ruiz-Carranza & Hernández-Camacho, 1976 — кремовая сумчатая квакша
 Gastrotheca angustifrons (Boulenger, 1898) — эквадорская сумчатая квакша
 Gastrotheca cornuta (Boulenger, 1898) — рогатая сумчатая квакша

 ◆Gastrotheca cuencana Carvajal-Endara, Coloma, Morales-Mite, Guayasamin, Székely & Duellman, 2019
 Gastrotheca dendronastes  Duellman, 1983  — островекая сумчатая квакша
 ◆Gastrotheca elicioi Carvajal-Endara, Coloma, Morales-Mite, Guayasamin, Székely & Duellman, 2019
 Gastrotheca espeletia Duellman & Hillis, 1987
 Gastrotheca guentheri (Boulenger, 1882) — полнозубая квакша
 Gastrotheca lateonota Duellman & Trueb, 1988
 ◆Gastrotheca litonedis Duellman & Hillis, 1987

 ◆Gastrotheca lojana Parker, 1932 — долинная сумчатая квакша
 Gastrotheca longipes (Boulenger, 1882) — длинноногая сумчатая квакша
 Gastrotheca orophylax Duellman & Pyles, 1980
 ◆Gastrotheca plumbea (Boulenger, 1882) — зеленоглазая сумчатая квакша
 ◆Gastrotheca pseustes Duellman & Hillis, 1987
 ◆Gastrotheca psychrophila Duellman, 1974 — облачная сумчатая квакша
 ◆Gastrotheca riobambae (Fowler, 1913)  — разноцветная сумчатая квакша, или чернопятнистая сумчатая квакша
 Gastrotheca testudinea (Jiménez de la Espada, 1870) — черепаховая сумчатая квакша
 ◆Gastrotheca turnerorum Carvajal-Endara, Coloma, Morales-Mite, Guayasamin, Székely & Duellman, 2019
 Gastrotheca weinlandii (Steindachner, 1892) — тигровая сумчатая квакша
 ◆Gastrotheca yacuri Carvajal-Endara, Coloma, Morales-Mite, Guayasamin, Székely & Duellman, 2019
 Hemiphractus bubalus (Jiménez de la Espada, 1870) — рогатая квакша
 Hemiphractus fasciatus Peters, 1862 — клыкастая квакша
 Hemiphractus helioi Sheil & Mendelson, 2001
 Hemiphractus proboscideus (Jiménez de la Espada, 1870)
 Hemiphractus scutatus (Spix, 1824) — квакша-треуголка

Hylidae — Квакши 

 Agalychnis buckleyi (Boulenger, 1882)
 Agalychnis hulli (Duellman & Mendelson, 1995)
 Agalychnis psilopygion (Cannatella, 1980)
 Agalychnis spurrelli Boulenger, 1913 — рубиновоглазая квакша, или малиновоглазая квакша
 Boana alfaroi (Caminer & Ron, 2014)
 ◆Boana almendarizae (Caminer & Ron, 2014)
 Boana appendiculata (Boulenger, 1882)
 Boana boans (Linnaeus, 1758) — большая квакша
 Boana calcaratus (Troschel, 1848) — шпорцевая квакша 
 Boana cinerascens (Spix, 1824)
 Boana fasciatus (Günther, 1858) — полосатая квакша
 Boana geographica  (Spix, 1824) — географическая квакша
 Boana lanciformis (Cope, 1871) — ланцетовидная квакша
 Boana maculateralis (Caminer & Ron, 2014)
 ◆Boana nigra Caminer & Ron, 2020
 Boana nympha (Faivovich, Moravec, Cisneros-Heredia, & Köhler, 2006)
 Boana pellucens (Werner, 1901) — прозрачная квакша
 Boana picturata (Boulenger, 1899)
 Boana punctata (Schneider, 1799) — желтоточечная квакша
 Boana rosenbergi (Boulenger, 1898) — бойцовая квакша
 Boana tetete (Caminer & Ron, 2014)
 Boana ventrimaculata Caminer & Ron, 2020
 ◆Callimedusa ecuatoriana (Cannatella, 1982) — экваториальная филломедуза
 Callimedusa perinesos (Duellman, 1973) — пурпурная филломедуза
 Callimedusa tomopterna (Cope, 1868) — оранжевобокая филломедуза
 Cruziohyla calcarifer (Boulenger, 1902) — желтоглазая квакша 
 Cruziohyla craspedopus (Funkhouser, 1957) — причудливая квакша
 Dendropsophus bifurcus (Andersson, 1945) — вильчатая квакша
 Dendropsophus bokermanni (Goin, 1960) — квакша Бокерманна
 Dendropsophus brevifrons (Duellman & Crump, 1974)  — короткоголовая квакша
 Dendropsophus carnifex (Duellman, 1969)
 Dendropsophus ebraccatus (Cope, 1874) — нарядная квакша
 ◆Dendropsophus gryllatus (Duellman, 1973) — эквадорская квакша
 Dendropsophus leucophyllatus (Beireis, 1783) — пегая квакша
 Dendropsophus marmoratus (Laurenti, 1768) — чёрно-красная квакша
 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) — палевая квакша
 Dendropsophus miyatai (Vigle & Goberdhan-Vigle, 1990)
 Dendropsophus parviceps (Boulenger, 1882) — серобрюхая квакша
 Dendropsophus rhodopeplus (Günther, 1858) — красно-белая квакша
 Dendropsophus riveroi (Cochran & Goin, 1970) — квакша Риверо
 Dendropsophus rossalleni (Goin, 1959) — очковая квакша
 Dendropsophus sarayacuensis (Shreve, 1935) — бело-розовая квакша
 ◆Dendropsophus shiwiarum Ortega-Andrade & Ron, 2013
 Dendropsophus triangulum (Günther, 1869) — обманчивая квакша, или жирафовая квакша
 Ecnomiohyla tuberculosa (Boulenger, 1882) — бородавчатая квакша
 Hyloscirtus albopunctulatus (Boulenger, 1882) — бахромчатолапая квакша
 Hyloscirtus alytolylax (Duellman, 1972) — долгоголосая квакша
 ◆Hyloscirtus condor Almendáriz, Brito-M., Batallas-R., & Ron, 2014
 ◆Hyloscirtus criptico Coloma, Carvajal-Endara, Dueñas, Paredes-Recalde, Morales-Mite, Almeida-Reinoso, Tapia, Hutter, Toral-Contreras, & Guayasamin, 2012
 ◆Hyloscirtus hillisi Ron, Caminer, Varela-Jaramillo & Almeida-Reinoso, 2018
 Hyloscirtus larinopygion (Duellman, 1973) — синебрюхая квакша
 Hyloscirtus lindae (Duellman & Altig, 1978) — квакша Трюеб
 ◆Hyloscirtus mashpi Guayasamin, Rivera-Correa, Arteaga-Navarro, Culebras, Bustamante, Pyron, Peñafiel, Morochz & Hutter, 2015
 ◆Hyloscirtus pacha (Duellman & Hillis, 1990)
 Hyloscirtus palmeri (Boulenger, 1908) — кареглазая квакша
 Hyloscirtus pantostictus (Duellman & Berger, 1982) — желтопалая квакша
 Hyloscirtus phyllognathus (Melin, 1941) — оливковая квакша 
 ◆Hyloscirtus princecharlesi Coloma, Carvajal-Endara, Dueñas, Paredes-Recalde, Morales-Mite, Almeida-Reinoso, Tapia, Hutter, Toral-Contreras, & Guayasamin, 2012
 Hyloscirtus psarolaimus (Duellman & Hillis, 1990)
 ◆Hyloscirtus ptychodactylus (Duellman & Hillis, 1990)
 ◆Hyloscirtus sethmacfarlanei Reyes-Puig, Recalde, Recalde, Koch, Guayasamin, Cisneros-Heredia, Jost & Yánez-Muñoz, 2022
 ◆Hyloscirtus staufferorum (Duellman & Coloma, 1993)
 ◆Hyloscirtus tapichalaca (Kizirian, Coloma, & Paredes-Recalde, 2003)
 Hyloscirtus tigrinus Mueses-Cisneros & Anganoy-Criollo, 2008
 ◆Hyloscirtus tolkieni Sánchez-Nivicela, Falcón-Reibán & Cisneros-Heredia, 2023
 Hyloscirtus torrenticola (Duellman & Altig, 1978)
 Nyctimantis rugiceps Boulenger, 1882 — дупляная квакша
 ◆Osteocephalus alboguttatus (Boulenger, 1882) — пестробокая квакша
 Osteocephalus buckleyi (Boulenger, 1882) — пузырчатобокий костноголов
 Osteocephalus cabrerai (Cochran & Goin, 1970)
 Osteocephalus cannatellai Ron, Venegas, Toral, Read, Ortiz, & Manzano, 2012
 Osteocephalus deridens Jungfer, Ron, Seipp, & Almendáriz, 2000
 ◆Osteocephalus duellmani Jungfer, 2011
 Osteocephalus festae  (Peracca, 1904) 
 ◆Osteocephalus fuscifacies Jungfer, Ron, Seipp, & Almendáriz, 2000
 Osteocephalus mutabor Jungfer & Hödl, 2002
 Osteocephalus planiceps Cope, 1874
 ◆Osteocephalus sangay Chasiluisa, Caminer, Varela-Jaramillo & Ron, 2020
 Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862 — амазонский костноголов
 Osteocephalus vilmae Ron et al., 2012
 Osteocephalus verruciger (Werner, 1901) — бородавчатый костноголов
 Osteocephalus yasuni Ron & Pramuk, 1999
 Scinax cruentommus (Duellman, 1972) — кровавоглазая квакша
 Scinax funereus (Cope, 1874)
 Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926) — носатая квакша
 Scinax quinquefasciatus (Fowler, 1913) — пятиполосая квакша
 Scinax ruber (Laurenti, 1768) — красная квакша
 Scinax sugillatus (Duellman, 1973) — чёрно-голубая квакша
 ◆Scinax tsachila Ron, Duellman, Caminer & Pazmiño, 2018
 Smilisca phaeota (Cope, 1862) — гребнеголовая квакша
 Sphaenorhynchus carneus (Cope, 1868)
 Sphaenorhynchus dorisae (Goin, 1957) — клиноголов Кокрен
 Sphaenorhynchus lacteus (Daudin, 1800)
 Trachycephalus coriaceus (Peters, 1867) — равнинная жабовидная квакша
 Trachycephalus cunauaru Gordo, Toledo, Suárez, Kawashita-Ribeiro, Ávila, Morais, & Nunes, 2013
 Trachycephalus jordani (Stejneger & Test, 1891) — равнинный панцирноголов
 Trachycephalus macrotis (Andersson, 1945)
 ◆Trachycephalus quadrangulum (Boulenger, 1882)
 Trachycephalus resinifictrix (Goeldi, 1907)
 Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) — ядовитая квакша
 Phyllomedusa bicolor (Boddaert, 1772) — двухцветная филломедуза
 Phyllomedusa coelestis (Cope, 1874) — загадочная филломедуза
 Phyllomedusa tarsius (Cope, 1868) — расписная филломедуза
 Phyllomedusa vaillantii Boulenger, 1882 — зелёная филломедуза
 Pithecopus palliatus (Peters, 1873) — разноцветная филломедуза

Leptodactylidae - Свистуновые 
 Adenomera andreae (Müller, 1923) — плоскопалый свистун 
 Adenomera hylaedactyla (Cope, 1868) — полосатый свистун
 Edalorhina perezi Jiménez de la Espada, 1870 — причудливый свистун
 ◆Engystomops coloradorum (Cannatella & Duellman, 1984)
 ◆Engystomops guayaco (Ron, Coloma, & Cannatella, 2005)
 ◆Engystomops montubio (Ron, Cannatella, & Coloma, 2004)
 Engystomops petersi Jiménez de la Espada, 1872
 Engystomops pustulatus (Shreve, 1941)
 ◆Engystomops puyango Ron, Toral, Rivera, & Terán-Valdez, 2010
 ◆Engystomops randi (Ron, Cannatella, & Coloma, 2004)
 Leptodactylus discodactylus Boulenger, 1884 — ванзолиния
 Leptodactylus knudseni Heyer, 1972 — зеленоватый свистун
 Leptodactylus labrosus Jiménez de la Espada, 1875  — прибрежный свистун
 Leptodactylus leptodactyloides (Andersson, 1945)
 Leptodactylus melanonotus (Hallowell, 1861) — черноспинный свистун
 Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) — белоусый свистун
 Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) — пятипалый свистун
 ◆Leptodactylus peritoaktites Heyer, 2005
 Leptodactylus petersii (Steindachner, 1864)
 Leptodactylus rhodomerus Heyer, 2005
 Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 1884 — изменчивый свистун
 Leptodactylus stenodema Jiménez de la Espada, 1875 — скромный свистун
 Leptodactylus ventrimaculatus Boulenger, 1902 — атлантический свистун
 Leptodactylus wagneri (Peters, 1862)
 Lithodytes lineatus (Schneider, 1799)

Microhylidae — Узкороты 
 ◆Elachistocleis araios Sánchez-Nivicela et al., 2020

 Chiasmocleis anatipes Walker & Duellman, 1974 — утиный узкорот
 Chiasmocleis antenori (Walker, 1973) — четырёхпалая синкопа
 Chiasmocleis bassleri Dunn, 1949 — темногорлый узкорот
 ◆Chiasmocleis parkeri Almendáriz C., Brito-M., Batallas-R., Vaca-Guerrero & Ron, 2017
 Chiasmocleis tridactyla (Duellman & Mendelson, 1995)
 Chiasmocleis ventrimaculata (Andersson, 1945) —  чёрнопятнистый узкорот
 ◆Ctenophryne aequatorialis (Peracca, 1904)
 Ctenophryne aterrima (Günther, 1901) — блестящий узкорот
 Ctenophryne geayi Mocquard, 1904 — тонкополосый узкорот
 Hamptophryne boliviana (Parker, 1927) — темнобокий узкорот
 Synapturanus rabus Pyburn, 1977 — колумбийский узкорот

Pipidae — Пиповые 
 Pipa pipa (Linnaeus, 1758) — суринамская пипа

Ranidae — Настоящие лягушки 
 Lithobates bwana (Hillis & de Sá, 1988)
 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) — лягушка-бык
 Lithobates palmipes (Spix, 1824)  — южноамериканская лягушка
 Lithobates vaillanti (Brocchi, 1877)

Telmatobiidae — Андские свистуны 
 ◆Telmatobius cirrhacelis Trueb, 1979
 ◆Telmatobius niger Barbour & Noble, 1920
 ◆Telmatobius vellardi Munsterman & Leviton, 1959

Caudata — Хвостатые земноводные

Plethodontidae	— Безлёгочные саламандры 

 Bolitoglossa altamazonica (Cope, 1874) — андская саламандра
 Bolitoglossa biseriata Tanner, 1962 — двухполосая саламандра
 ◆Bolitoglossa chica Brame & Wake, 1963  — экваториальная саламандра
 ◆Bolitoglossa equatoriana Brame & Wake, 1972 — эквадорская саламандра
 Bolitoglossa palmata (Werner, 1897) — толстопалая саламандра
 Bolitoglossa peruviana (Boulenger, 1883) — тёмнополосая саламандра
 Bolitoglossa sima (Vaillant, 1911) — перепончатопалая саламандра
 Oedipina complex (Dunn, 1924) — белоголовая саламандра
 ◆Oedipina ecuatoriana Reyes-Puig, Wake, Kotharambath, Streicher, Koch, Cisneros-Heredia, Yánez-Muñoz & Ron, 2020
 ◆Oedipina villamizariorum Reyes-Puig, Wake, Kotharambath, Streicher, Koch, Cisneros-Heredia, Yánez-Muñoz & Ron, 2020

Gymnophiona — Безногие земноводные

Caeciliidae — Настоящие червяги 
 ◆Caecilia abitaguae Dunn, 1942 — гигантская червяга
 Caecilia attenuata Taylor, 1968 — светло-бурая червяга

 Caecilia bokermanni Taylor, 1968 — червяга Бокерманна
 ◆Caecilia crassisquama Taylor, 1968 — толсточешуйчатая червяга
 Caecilia disossea Taylor, 1968 — нитевидная червяга
 Caecilia dunni Hershkovitz, 1938 — червяга Данна
 Caecilia guntheri Dunn, 1942 — червяга Гюнтера
 Caecilia leucocephala Taylor, 1968 — светлоголовая червяга
 Caecilia nigricans Boulenger, 1902 — чёрная червяга
 Caecilia orientalis Taylor, 1968 — грязевая червяга
 Caecilia pachynema Günther, 1859 — пунктирная червяга
 ◆Caecilia subterminalis Taylor, 1968 — белобокая червяга
 Caecilia tentaculata Linnaeus, 1758 — настоящая червяга
 Caecilia tenuissima Taylor, 1973 — тонкая червяга
 Oscaecilia bassleri (Dunn, 1942) — разноцветная червяга
 ◆Oscaecilia equatorialis Taylor, 1973 — эквадорская червяга

Rhinatrematidae — Хвостатые червяги 
 ◆Amazops amazops Wilkinson, Reynolds & Jacobs, 2021
 Epicrionops bicolor Boulenger, 1883 — жёлто-бурая червяга
 ◆Epicrionops marmoratus Taylor, 1968 — мраморная червяга
 Epicrionops petersi Taylor, 1968 — детритовая червяга

Siphonopidae 
 Microcaecilia albiceps (Boulenger, 1882) — светлоголовая микроцецилия
 Siphonops annulatus (Mikan, 1820) — кольчатая червяга

Typhlonectidae — Водные червяги 
 ◆Chthonerpeton onorei Nussbaum, 1986
 Potamotyphlus kaupii (Berthold, 1859) — амазонская червяга

Фауна Эквадора
Эквадор

Списки:Эквадор